Dolina Wierzbicka (słow. Vrbička) – dolina w słowackich Tatrach Zachodnich
 Wierzbicki Potok (słow. Vrbička) – potok w słowackich Tatrach Zachodnich